

Великосундирське сільське поселення — сільське поселення, Моргауський район, Чувашія
 Великосундирське сільське поселення — сільське поселення, Ядринський район, Чувашія